Алькеста может означать:
 Алкестида — в древнегреческой мифологии дочь царя Иолка Пелия и Анаксибии, жена царя города Феры (Фессалия) Адмета.
 Алкеста (Еврипид) — трагедия древнегреческого драматурга Еврипида.
 (124) Алькеста — астероид главного пояса, принадлежащий к светлому спектральному классу S.